Торнео — городская коммуна в Финляндии.

Корабли 
 «Торнео» — гемам Балтийского флота Российской империи 1808 года постройки.
 «Торнео» — министерский галет Балтийского флота Российской империи 1810 года постройки.
 «Торнео» — галет Балтийского флота Российской империи 1821 года постройки.